Keizerlijk leermeester, een titel tijdens de Mongoolse Yuan-dynastie
Kroonprinsleermeester, een titel tijdens de Chinese Ming- en Qing-dynastie